«История моей глупости» () — художественный фильм венгерского режиссёра Мартона Келети в жанре кинокомедия, был снят в 1965 году.

Сюжет 
У актрисы Кати Кабок — один из важнейших дней в её жизни. Вечером она должна сыграть главную роль в спектакле — впервые в своей театральной карьере. Драматург Дьёрдь Форбат, друг мужа Кати — артиста-премьера Ласло Мереи, и тайно влюблённый в Кати, написал эту пьесу специально для неё. В пьесе в весьма пародийной форме отражёны главные моменты её биографии, однако очаровательная глупышка Кати этого не понимает…

В течение, кажущегося бесконечным, дня, который должен завершиться премьерой, перед глазами Кати проходит вся её жизнь…

Вот она — юная и наивная девушка из рабочей семьи, мечтающая стать актрисой — с треском проваливается при поступлении в театральный институт. Вот она едет домой к знаменитому актёру Ласло Мереи, члену приёмной комиссии института, с просьбой прослушать её ещё раз. И какой же вердикт Кати слышит? «Вы никогда не будете актрисой, вы будете только моей женой!»…

Вот она, прикинувшись серьёзно больной, удерживает Ласло от шага, который мог стоить ему карьеры, а то и жизни — выступления в поддержку Венгерского восстания 1956 года. В результате, прокоммунистические власти поднимают его на щит как ведущего актера театра социалистического реализма. Вот перед ней проходят эпизоды её дальнейшей счастливой семейной жизни…

Премьера пьесы проходит с оглушительным успехом. Но Ласло взбешён — он-то понял, что изобразил в своей пьесе Дьёрдь Форбат! К счастью, Кати этого не поняла — «моя глупость, верная испытанная подруга, снова выручила меня», говорит она за кадром — и её семейное счастье так и остаётся безоблачным и ничем не омрачённым…

В ролях 
 Ева Рутткаи — Каталина (Кати) Кабок
 Лайош Башти — Ласло Мереи
 Ласло Меншарош — Дьёрдь Форбат
 Ирина Петреску — Жаклин, французская актриса
 Маньи Кишш — тётя Гизи
 Зольтан Варконьи — «Профессор медицины» (актер, исполняющий эту роль в спектакле, где Кати играет главную роль)
 Янош Райз — Отец Кати
 Эржи Партош — Мать Кати

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Миклош Дьярфаш
 Режиссёр-постановщик: Мартон Келети
 Оператор-постановщик: Барнабаш Хедьи
 Композитор: Сабольч Феньеш

 Художник-постановщик: Ласло Дуба
 Оператор: Бела Эрси
 Звукооператор: Дьёрдь Пинтер
 Художник по костюмам: Терезия Д. Форго
 Художник-гримёр: Петер Иванича
 Художник-декоратор: Йожеф Сариц
 Фотограф: Тибор Инкей
 Монтаж: Михай Морелль
 Редактор: Ференц Катона
 Ассистент режиссёра: Эдит Виг
 Ассистент художника: Тибор Нелл
 Специальный консультант: Мирослав Микеш
 Заместитель директора: Иштван Бачкаи-Лауро
 Директор: Лайош Овари

Технические данные 
 Производство: Мафильм
 Художественный фильм, чёрно-белый, продолжительность 84 минуты.
 В советский прокат вышел в 1967 году.

Дубляж 
Фильм дублирован на киностудии им. М. Горького в 1966 году. 
Режиссёр дубляжа Г. Заргарьян, звукооператор Н. Бажанов.

В титрах «Роли исполняют и дублируют» указаны (с сохранением орфографии титров):
 Кати — Ева Рутткаи — М. Виноградова
 Ласло Мереи — Лайош Башти — В. Дружников
 Тетя Гизи — Мани Кишш — М. Гаврилко
 Форбат — Ласло Меншарош — А. Карапетян
 Врач — Золтан Варкони — К. Михайлов
 Жаклин — Ирина Петреску — Л. Румянцева

Интересные факты 
 В фильме довольно откровенно высмеиваются драматургия производственной и сельской тематики. Очевидно, в рамках венгерского «гуляш-социализма» границы свободы творчества были шире.
 Также в фильме присутствует и откровенно эротическая сцена погружения главной героини в ванну. Как ни странно, она была сохранена и в советском дубляже. Интересно, что в вышедшем всего годом позже польском фильме «Лекарство от любви» такая же сцена в советском дубляже была уже вырезана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы 1965 года
Кинокомедии Венгрии
Фильмы Мартона Келети
Фильмы Венгрии 1965 года